Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1950, die dritte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 1. und 18. April 1950 in Lima, Peru statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war Chile, das seine zweite Südamerikameisterschaft der Damen errang. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Kolumbien am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde zunächst eine Vorrunde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaft zogen in das Finale ein und spielten den Basketball-Südamerikameister der Damen 1950 aus. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich, so geschehen bei Platz vier. Die punktgleichen ersten Mannschaften spielten in einem Finalspiel den Sieger aus.

Ergebnisse

Vorrunde

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1950 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Lima
Basketballveranstaltung 1950
Südamerikameisterschaft der Damen 1950